Pedraza hace referencia a varios artículos:

Topónimos 
:
 Pedraza (Segovia), municipio de la provincia de Segovia. En la misma provincia hay varias localidades denominadas en relación con esta:
 Valleruela de Pedraza;
 Aldealengua de Pedraza;
 Puebla de Pedraza;
 Santiuste de Pedraza;
 Pedraza, despoblado en el municipio de Tamames (Salamanca);
 Pedraza de Alba, municipio en la provincia de Salamanca;
 Pedraza de Campos, municipio de la provincia de Palencia;
 Laguna de Pedraza, en Pedraza de Campos;
 Pedraza (Soria), localidad del municipio de Fuentelsaz de Soria, en la provincia de Soria;
 Jardín Botánico Hoya de Pedraza, en la provincia de Granada;

:
 Pedraza (Magdalena),  municipio del departamento de Magdalena;

:
 Municipio Pedraza, del Estado Barinas;
 Ciudad Bolivia o Pedraza, localidad del Estado Barinas.
 Pedraza La Vieja, pueblo del municipio Ezequiel Zamora.

Apellido
Cristóbal de Pedraza, obispo español de los siglos -
Juan Alonso de Pedraza, dramaturgo español del 
Francisco Bermúdez de Pedraza, clérigo y escritor español de los siglos XVI-XVII
Francisca de Pedraza, mujer del 
Juan Gregorio Bazán de Pedraza, gobernador del Paraguay en el 
Manuela Pedraza, heroína hispano-argentina del 
Manuel Gómez Pedraza, Presidente de México en el 
José Pedraza Zúñiga, atleta mexicano del 
Ángel Pedraza, futbolista español del 
Melitón Pedraza, empresario argentino del 
Andrés Pedraza, aviador argentino del 
Carlos Pedraza Olguín, pintor chileno del 
José Ángel Pedraza, sindicalista argentino de los siglos XX y XXI
José Pedraza González, boxeador puertorriqueño del .
Jorge Hernando Pedraza, político colombiano del 
Walter Pedraza, ciclista colombiano del 
Francisco Pedraza, futbolista chileno del 
Alfonso Pedraza Sag, futbolista español del 
Rafael López-Pedraza, psicólogo cubano-venezolano de los siglos  y

Autores de nombres científicos 
 Paola Pedraza: botánica colombiana.